Soldàtskoie (Gorxétxnoie), localitat de la província de Kursk, a Rússia
 Soldàtskoie (Fatej), localitat de la província de Kursk, a Rússia
 Soldàtskoie (Crimea), localitat de Crimea, a Rússia